— серия японских эскадренных миноносцев. Построено 6 единиц в 1960-х-1970-х годах. Унаследовали названия от эсминцев времён Второй Мировой Войны, кроме «Аокумо».

Специализированные противолодочные корабли с ПЛРК ASROC. Строились двумя сериями по три корабля, значительно разнесёнными по времени и потому отличающиеся по ТТХ. На второй серии ГАС SQS-23 была заменена на OQS-3 и буксируемую SQS-35(J) VDS, СУО Mk.56 и Mk.63 на FCS-1B, станция РТР NOLR-1B на NOLR-5. Экипаж увеличился до 220 человек, незначительно выросло и водоизмещение.

Параллельно с первой серией также были построены три корабля типа «Минэгумо», на которых вместо ПЛРК ASROC размещался ангар для противолодочного БПЛА DASH.

С 1991 года эсминцы этого типа начали переводить в состав учебных (ПЛРК ASROC при этом демонтировался ради размещения дополнительных учебных помещений), окончательно все они были списаны к 2005 году.

Представители

Аналоги 

 Большие противолодочные корабли проекта 1135

Литература

Примечания 

Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии